Morrinhos pode referir-se a:

 Morrinhos (Ceará), município brasileiro 
 Morrinhos (Goiás), município brasileiro 
 Morrinhos (Guarujá), bairro no estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes